El término batalla de Amiens puede hacer referencia a alguno de los siguientes enfrentamientos ocurridos en la ciudad francesa de Amiens:

1358: Batalla durante la Guerra de los Cien Años, entre los partidarios de Carlos II de Navarra, conde de Evreux, y el delfín Carlos, hijo de Juan II de Francia, ver «Batalla de Amiens (1358)».
1597: Asedio de las Guerras de religión de Francia, ver «Asedio de Amiens (1597)». Victoria francesa, los españoles abandonan la ciudad el 25 septiembre.

1870: Batalla de la Guerra franco-prusiana, ver «Batalla de Amiens (1870)».

1918: Batalla del frente occidental de la Primera Guerra Mundial, durante la última ofensiva aliada, ver «Batalla de Amiens (1918)».